Setigeroclavula är ett släkte av svampar. Setigeroclavula ingår i familjen fingersvampar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Fingersvampar
Setigeroclavula